Olivier Benoit peut désigner :

Musique 
 Olivier Benoit est un musicien québécois de rock, fondateur du groupe Les Trois Accords.
 Oliver Benoit est un guitariste français de jazz, directeur musical de l'Orchestre national de jazz de 2014 à 2018.